

Patronyme

 Jodie Esquibel (1986-), pratiquante de MMA américaine.

Localités
 Eskibel, village situé au Pays basque.

Astronomie

 Esquibel, Objet mineur N°7363.